Sigismund Thalberg (1812-1871), pianiste et compositeur autrichien
 Irving Thalberg (1899-1936), producteur de cinéma américain